E483 bezeichnet:

 eine Gleichstromlokomotive, siehe Bombardier Traxx#Baureihe E 483
 ein Lebensmittelzusatzstoff, siehe Stearyltartrat